Die Liste der Kommunen im Landkreis Bernkastel-Wittlich enthält die
Städte, Verbandsgemeinden und
Gemeinden im rheinland-pfälzischen Landkreis Bernkastel-Wittlich
nach dem Stand vom 1. Juli 2014.
Zu diesem Zeitpunkt wurden die Verbandsgemeinde Manderscheid in die Verbandsgemeinde Wittlich-Land und die Verbandsgemeinde Kröv-Bausendorf in die Verbandsgemeinde Traben-Trarbach eingegliedert.

Einzelnachweise

Weblinks 
 Landkreis Bernkastel-Wittlich

!Kommunen